Людвік Лавінський — польський актор, декламатор, режисер театру, комік, автор текстів та співак.
 Лавінський Гліб Володимирович (1933—2010) — фахівець у галузі обчислювальної техніки та економічної кібернетики, доктор технічних наук.
 Лавинський Олександр Степанович (1776—1844) — російський державний діяч початку XIX століття, сенатор, член Державної ради, дійсний таємний радник.